Regió d'Andrés Avelino Cáceres, divisió territorial del Perú que va existir entre 1987 i 1992 
 Biografies:
Librada Avelino, educadora, feminista i defensora dels drets humans a les Filipines 
 Jackson Avelino Coelho (Ipatinga, 1986), futbolista brasiler 
 Avelino Riopedre Muiña (Gijón, 1971), futbolista asturià 
 Avelino Abuín de Tembra (Dodro, 1931), escriptor gallec 
 Avelino Abreu
 Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho, 1836 - Lima, 1923), militar i polític peruà 
 Andrés Avelino Zapico Junquera (La Felguera, Llangréu, 1946), futbolista asturià